Saint Henri désigne plusieurs saints et bienheureux chrétiens.

Saints catholiques 
Par ordre chronologique de leur décès présumé :
 Henri II du Saint-Empire († 1024) dit le Saint ou le Boiteux ; actuellement fêté avec saint Joël le 13 juillet, anciennement fêté seul le 15 juillet.
 Henri de Coquet († 1127) ou Henry de Coquet ou Henry ou Éric, selon la légende, noble danois, ermite dans l'île de Cocket ; fêté le 16 janvier.
 Henri d'Uppsala († 1157), d'origine anglaise, accompagna Nicolas Breakspear futur pape Adrien IV en Suède, évêque d'Uppsala, martyr à Abo et patron de la Finlande ; fêté le 19 janvier.
 Henri Walpole, (1558 - †1595), prêtre jésuite anglais, né à Docking dans le comté de Norfolk, mort (exécuté) à York, martyr de la foi. 
 Henri Morse (1595 - †1645), prêtre jésuite anglais, un des quarante martyrs d'Angleterre et du Pays de Galles, exécuté à Tyburn près de Londres ; fêté le . 
 Henri de Osso y Cervello (1840 - † 1896), originaire de Vinebre en Espagne, fonda la Compagnie de Sainte Thérèse ; célébré le 27 janvier

Bienheureux catholiques 
Par ordre chronologique de décès :
 Henri de Bolzano ou Henri de Treviso († 1315), bienheureux, pénitent laïc ; fêté le 10 juin. Il est enterré  dans la cathédrale de Trévise.
 Henri Suso (° vers 1295 - †1366), bienheureux, né à Bihlmeyer en Souabe dominicain mystique à Constance, prédicateur en Allemagne, auteur d'une Horloge de la sagesse, mort à Ulm ; célébré le 25 janvier.
 Henri Abbot († 1597), bienheureux, avec ses compagnons laïcs Édouard Fulthrop, Thomas Warcop et le prêtre William Andleby, tous martyrs à York en Angleterre ; célébrés le 4 juillet. 
 Henryk Jozef Krzysztofik (°1908 - †1942), bienheureux, prêtre capucin du couvent de Lublin, déporté et martyre au camp de concentration de Dachau ; célébré le 4 août.
 Henri Zdik (†1054),évêque prémontré d'Olmütz (olomoc en république tcheque , célébrés le 25 juin.

Références

Henri